La linea d'ombra (The Shadow Line) – romanzo di Joseph Conrad del 1917
La linea d'ombra (Smuga cienia) – film del 1976 diretto da Andrzej Wajda
La linea d'ombra – singolo estratto dall'album Lorenzo 1997 - L'albero di Jovanotti
La linea d'ombra – programma televisivo italiano

Pagine correlate 
Linea d'ombra